Ellina, the Bride of Montross – poemat amerykańskiego prawnika, prozaika i poety Williama Vicarsa Lawrance’a, opublikowany w 1873 nakładem oficyny Riverside Press. Utwór został zadedykowany generałowi Wellsowi S. Jonesowi. Składa się z sześciu części: The Meeting, The Capture, The Prison, The Escape, The Mountain Camp i The Bridal. Poemat jest poprzedzony Introduction, napisanym strofą spenserowską.

These are but pictures of the things that were 
And are, and live in memories fresh and bright; 
No visions painted of the empty air, 
That take their shadings in our fancy's light; 
But such as live forever in the sight 
Of eyes that saw in all their darkness shown, 
Of hearts that felt, amid this horror's night, 
The depths of grief unfathomable, known 
To those who suffered in the shock alone. 

Na stronie tytułowej widnieje motto: Who dares and does not win,/Fails not so far as he who never dares,/Or, daring wins unworthily.

W jednym woluminie z poematem Ellina, the Bride of Montross został wydany utwór Iantha, or the Hermit’s Tale.

Przypisy

Bibliografia 
 
Utwory Williama Vicarsa Lawrance’a
Amerykańskie eposy
Utwory literackie z 1873